Niemcy:
 Pausa-Mühltroff – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Pausa/Vogtl. – dawne miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Pausa – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Peru:
 Pausa – miejscowość